Eurásia
Eurasia (edifício)
Eurasia Aviation Corporation

Desambiguação